El término Concord puede referirse a:

Geografía 
 Concord, localidad de Alabama, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Arkansas, Estados Unidos;
 Concord, ciudad del condado de Contra Costa en California, Estados Unidos; 
 Concord, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Georgia, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Illinois, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Kentucky, Estados Unidos;
 Concord, pueblo en el área de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Misuri, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Míchigan, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Nebraska, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Nueva York, Estados Unidos;
 Concord, capital del estado de Nuevo Hampshire, en Estados Unidos;
 Concord, pueblo en el condado de Essex, Vermont, Estados Unidos;
 Concord, lugar designado por el censo en el condado de Essex, Vermont, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Virginia, Estados Unidos;
 Concord, localidad de Wisconsin, Estados Unidos;

Otros 
 Concord, estación del metro de San Francisco, Estados Unidos;
 la sonata Concord (1911–1915), compuesta por el músico estadounidense Charles Ives;
 CONCORD, European NGO Confederation for Relief and Development, Confederación Europea de ONG de Emergencia y Desarrollo.

Además también puede confundirse con:
 Concorde, avión supersónico que fue explotado de forma comercial;
 Accidente del Concorde, accidente aéreo de un Concorde francés que se estrelló al despegar de París, Francia;
 Museo del Concorde, localizado en Ciudad Juárez, México, y dedicado al avión supersónico.